Münzbach ist der Name von geographischen Objekten:

Ortschaften:
 Münzbach, Marktgemeinde im Bezirk Perg, Mühlviertel, Oberösterreich
 Markt Münzbach, Hauptort und Katastralgemeinde in der Marktgemeinde Münzbach, Bezirk Perg, Mühlviertel, Oberösterreich
 Münzbach (Gemeinde Langschlag), Katastralgemeinde in der Gemeinde Langschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

ehemaliges Kloster:
 Dominikanerkloster Münzbach, in Münzbach, Bezirk Perg, Mühlviertel, Oberösterreich

Fließgewässer:
 Münzbach (Filzbach), linker Zufluss des Filzbachs (zur Zwickauer Mulde) nahe der Roten Mühle von Neuheide, Gemeinde Schönheide, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Münzbach (Freiberger Mulde), linker Zufluss der Freiberger Mulde nahe Halsbrücke, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Münzbach (Prims), linker Zufluss der Prims nahe Braunshausen, Gemeinde Nonnweiler, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Münzbach (Rhein), linker Zufluss des Mittelrheins in Bacharach, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Münzenbach
 Münzgraben
 Münzgrabenbach